L’archipel du Frioul au large de Marseille, en France ;
 Frioul, une entité historique, partie de l'actuelle région autonome italienne de Frioul-Vénétie Julienne
 Duc de Frioul, titre associé aux nobles et souverains de cette entité historique.
 Frioul-Vénétie-Julienne, région autonome italienne.
 Le Frioul ou canal du Frioul : bras de mer entre les îles de Lérins au large de Cannes, séparant l'île Saint-Honorat de l'île Sainte-Marguerite.